375 километр — остановочный пункт на 375 километре Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги в Невельском районе Псковской области. 

Представляет собой низкую однопутную платформу около деревни Поздноево.  В 1966 и 1971 гг. разъезд «375 километр» значился в числе линейных станций.

Ранее останавливались пригородные поезда Новосокольники — Алёща и Великие Луки — Алёща, на данный момент — отменены.

Примечания

Ссылки 
 Псковские железные дороги. разъезд, остановочный пункт 375 км

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Великолукского района